omega – litera grecka
 Omega – dawna litera cyrylicy
 Omega – seria książkowa wydawnictwa Wiedza Powszechna
 Omega – jedno z oznaczeń zbioru liczb naturalnych
 Omega – klasa łodzi żaglowych
 Omega – węgierska grupa muzyczna
 Omega – szwajcarski producent zegarków luksusowych
 omega – brydżowa konwencja licytacyjna, część systemu Precision
 Omega – mgławica gazowa Omega M17
 Opel Omega – samochód osobowy
 Omega – składowy program PHARE
 Omega – system radionawigacyjny dla żeglugi i lotnictwa
 płyta CD Omega – nazwa płyty CD-R produkowanej przez Platinet Polska
 Omega Music – dawna polska wytwórnia fonograficzna, wydawała głównie albumy z gatunku disco polo
 Omega – radziecka seria satelitów technologicznych z lat 60. XX wieku
 Omega Pilzno – firma transportowa
 Omega (cząstka)
 Omega – biurowiec w Poznaniu
 Omega – miasto w Namibii
 Omega – port lotniczy w mieście Omega
 Omega – powieść dla młodzieży Marcina Szczygielskiego
 „Omega” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 Omega – dawny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie
 Omega – album zespołu Asia 

Miejscowości w USA:
 Omega – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Tift

Gminy w USA:
 Omega (ang. Omega Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Omega (ang. Omega Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Omega (ang. Omega Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien